Епископ Алексий (Серёдкин, ум. 26 апреля 1899, Самара) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию), епископ Самарский и Симбирский.

Биография 
15 ноября 1879 года в Хвалынске хиротонисан во епископа Самарского и Симбирского. Хиротонию совершил архиепископ Измаильский Виссарион в сослужении других архиереев.

Хиротония состоялась несмотря на то, что Московская архиепископия не почисляла на покой его предшественника епископа Амвросия (Гераськова), который, впрочем, ни активностью ни образованностью не отличался. Лишь в 1885 году епископ Амвросий официально ушёл на покой, а в 1886 году на Самарскую и Симбирскую кафедру был возведён епископ Алексий.

В октябре 1898 года в Москве принял участие в Освященном Соборе «старообрядствующих епископов Российской области».

Скончался 26 апреля 1899 года в Самаре.

Примечания

Ссылки 
 Алексий (Середкин) на сайте «Русское православие»

Епископы Русской православной старообрядческой церкви
Самарская и Саратовская епархия